Liwtschyzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Liwtschyzi (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Liwtschyzi (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj